Witamina P (citryn) – mieszanina ok. 30 organicznych związków chemicznych z grupy flawonoidów. Występuje m.in. w skórkach cytrusów, czarnych jagodach i papryce. Wspomaga działanie witaminy C.

Witamina P została odkryta w roku 1936 w soku z cytryn i ekstraktach węgierskiej czerwonej papryki vitapric, przez węgierskich badaczy St. Rusznyáka i A. Szent-Györgyia, oni też nadali jej nazwę.

Przypisy 

Witaminy
Flawonoidy